Desa Pasirmukti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pasirmukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,51, long 106,90), Jawa Barat, 
 Desa Pasirmukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,26, long 107,39), Jawa Barat, 
 Desa Pasirmukti (administrativ by i Indonesien, lat -7,44, long 108,35), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar